San Francesco è un quartiere del comune italiano di Limbiate in provincia di Monza e della Brianza, si posizione ad ovest di fianco al centro cittadino, confina con Varedo

Origini del nome
San Francesco e/o Quartiere Risorgimento (andato in disuso) prende il nome banalmente dal religioso Francesco D'Assisi

Infrastrutture e Trasporti
San francesco è attraversata dalla Viale dei mille dove fino ad ottobre 2022 è stata attraversata dalla la tranvia Milano-Limbiate. Il quartiere è attraversato da divere linee di autobus come ATM (Linea 165 Comasina M3) Airpulman (Linea z111-z181 ecc..)

Limbiate